Клубный кубок UNCAF 1974 — четвёртый розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Турнир был сыгран по круговой системе в одной группе из шести клубов. Участники по-прежнему представляли три государства — Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор. Трофей впервые завоевал гватемальский клуб «Мунисипаль».

Участники 

  Мунисипаль — чемпион Гватемалы сезона 1973.
  Аврора — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1973.
  Саприсса — чемпион Коста-Рики сезона 1973.
  Картахинес — 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1973.
  Альянса — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1973.
  Агила — 5-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1973.

Результаты

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1974